Арзан (Болгария) — село в Болгарии, Перникская область
 Арзан (Франция) — коммуна во Франции, департамент Од.